Las siglas IMQ pueden referir a lo siguiente:
Igualatorio Médico Quirúrgico en País Vasco, España.
Igualatorio Médico Quirúrgico y de Especialidades de Asturias en Asturias, España.